Бутовцы — топоним на Украине:

 Бутовцы — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Бутовцы — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Бутовцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.